Mercantile Credit Classic 1991 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в январе 1991 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 10:4.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи по 5 побед

 Джон Кэмпбелл 5:2 Стив Джеймс  
 Джо Джонсон 5:3 Пэдди Браун  
 Род Лоулер 5:3 Джон Вирго  
 Стив Ньюбери 5:4 Эндрю Кэйрнс  
 Тони Чеппел 5:4 Вилли Торн  
 Уэйн Джонс П:отказ Джо О'Бои  
 Майк Халлетт 5:3 Джек Маклафлин  
 Барри Уэст 5:0 Пэт Хулихэн  
 Джимми Уайт 5:2 Иан Уильямсон  
 Джонатан Бёрч 5:4 Сильвиньо Франсиско  
 Ален Робиду 5:0 Билл Оливер  
 Алан Макманус 5:3 Тони Ноулз  
 Кен Доэрти 5:1 Дин Рейнолдс  
 Джейсон Принс 5:1 Питер Франсиско  
 Джон Пэррот 5:2 Марио Морра  
 Эдди Чарльтон 5:3 Найджел Гилберт  

 Стив Дэвис 5:1 Кен Оуэрс  
 Клифф Уилсон 5:3 Джон Ри  
 Нил Фудс 5:3 Ник Дайсон  
 Иан Грэм 5:3 Клифф Торбурн  
 Деннис Тейлор 5:4 Лес Додд  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Мартин Смит  
 Дуг Маунтджой 5:3 Рекс Уильямс  
 Джеймс Уоттана 5:0 Уоррен Кинг  
 Марк Беннетт 5:2 Терри Гриффитс  
 Боб Шаперон 5:1 Джейсон Смит  
 Мартин Кларк 5:2 Джим Вич  
 Тони Драго 5:1 Джо Грек  
 Дэвид Ро 5:4 Тони Мео  
 Дин О'Кейн 5:3 Стив Лонгуорт  
 Стивен Хендри 5:3 Тони Джонс  
 Дэнни Фаулер 5''':2 Мик Прайс

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1991 год в снукере